Appleby ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Appleby (* 1954), US-amerikanische Malerin
 Dale Appleby (* 1986), walisischer Radrennfahrer
 Fred Appleby (1879–1956), britischer Langstreckenläufer
 Joyce Appleby (1929–2016), US-amerikanische Historikerin
 Kim Appleby (* 1961), britische Sängerin
 Liz Appleby (* 1958), kanadische Eisschnellläuferin
 Melanie Appleby (1966–1990), britische Sängerin
 Noel Appleby († 2007), neuseeländischer Schauspieler
 Robert Milson Appleby (1922–2004), britischer Paläontologe
 Shiri Appleby (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Steven Appleby (* 1956), Illustrator und Cartoonist
 Stewart H. Appleby (1890–1964), US-amerikanischer Politiker
 Stuart Appleby (* 1971), australischer Profigolfer
 T. Frank Appleby (1864–1924), US-amerikanischer Politiker

Orte in England:
 Appleby (Lincolnshire)
 Appleby-in-Westmorland

in den Vereinigten Staaten:
 Appleby (Arkansas), im Washington County
 Appleby (South Dakota), im Codington County
 Appleby (Texas), im Nacogdoches County

Sonstiges:
 Appleby Park (Illinois), Park im DuPage County, Illinois
 Appleby Park (Kalifornien), Park im Riverside County, Kalifornien
 Point Appleby, eine Landspitze in der William Scoresby Bay, Ostantarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Appleby Atlas Elevator, in Watertown, South Dakota, ID-Nr. 90000957
 Appleby Building, in Sarasota, Florida, ID-Nr. 01000683
 Appleby's Methodist Church, in St. George, South Carolina, ID-Nr. 78002505

Unternehmen
Appleby (Anwaltskanzlei), galt 2017 als ein Marktführer in Offshore-Geschäften